Sandberg (traduction de « montagne de sable » en allemand et variante allemande de Zandberg qui a la même signification en néerlandais), peut désigner :

Toponyme 

 Sandberg, commune de Bavière (Allemagne) ;
 , à Vienne en Autriche ;
 , en Californie.

Patronyme 

(Classement par ordre alphabétique)
 Anders Wilian Sandberg (1887-1938), plus connu sous le nom de A. W. Sandberg, est un réalisateur et scénariste danois
 Carollani Sandberg (née en 1980), est une actrice américaine ;
 Christina Sandberg (née en 1948), joueuse de tennis suédoise ;
 David F. Sandberg (né en 1981), est un réalisateur suédois ;
  (né en 1975), journaliste et écrivain suédois ;
  (1879-1933), ingénieur suédois ;
 Espen Sandberg (né en 1971), réalisateur norvégien ;
 Francine Sandberg, monteuse française ;
 Gösta Sandberg (1932-2006), joueur de football, de hockey sur glace et de bandy suédois ;
 Henrik Sandberg (1915-1993), réalisateur danois ;
 Jan-Eric Sandberg (né en 1952), joueur professionnel de hockey sur glace suédois ;
 Jared Sandberg (né en 1978), joueur de troisième but des Ligues majeures de baseball ;
 Kristina Sandberg (née en 1971-), romancière suédoise ;
  (1782-1854), peintre suédois ;
 Niklas Sandberg (né en 1978), footballeur suédois ;
 Roland Sandberg (né en 1945), ancien footballeur suédois ;
 Ryne Sandberg (né en 1959), ancien joueur de deuxième but des Ligues majeures de baseball ;
 Serge Sandberg (1879-1981), exploitant de salles de cinéma, producteur et distributeur français ;
 Sheryl Sandberg (née en 1969), femme d'affaires américaine ;
 Steve Sem-Sandberg (né en 1958), journaliste, romancier et traducteur suédois ;
 Tom Sandberg (né en 1955), ancien spécialiste norvégien du combiné nordique ;
 Willem Sandberg (1897-1984), typographe, conservateur et résistant néerlandais.

Paronyme 
 Andy Samberg (1978-), humoriste et acteur américain ;
  (1941-), homme d'affaires américain.

Autres 
 Sandberg, une marque de guitare basse.
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme suédois